Résultats détaillés de l’édition 2007 des Internationaux de France de tennis qui est disputée du  au .

Faits marquants 
 Pour la première fois dans l'histoire, les deux vainqueurs des tournois de simples, Justine Henin et Rafael Nadal, sont les lauréats pour la troisième année consécutive après 2005 et 2006.
 Pour la première fois et sous la pression des autres tournois du Grand Chelem ayant déjà adopté cette mesure, l'édition 2007 de Roland-Garros adopte la parité des gains pour les hommes et les femmes.
 Le déroulement de la première journée a été fortement perturbé par la pluie, une seule rencontre disputée par une tête de série masculine a pu parvenir à son terme : Marat Safin contre Fernando Vicente. Chez les filles, les matchs plus courts (deux sets gagnants) permettent à un nombre plus importants de rencontres de se terminer.
 La deuxième journée a également été perturbée par les intempéries avec 7 rencontres terminées ( féminins et 1 seul masculin) et 13 commencées puis reportées au lendemain.
 La troisième journée a établi le record de matchs programmés à Roland-Garros avec pas moins de 82 rencontres sur 18 courts (au lieu de seize habituellement).
 Le premier tour a vu six abandons dans le tableau masculin. Le précédent record était de 4 en 1978 et 1994.
 Pour la première fois dans l'ère Open, aucun joueur masculin provenant des États-Unis (sur 9 dans le tableau final) n'a passé le premier tour de Roland Garros. En Grand Chelem, c'est la première fois depuis l'Open d'Australie 1973 (dans un tableau de ) que l'on assiste à une telle débâcle américaine.
 Au premier tour de Roland Garros, Venus Williams a passé un service à  contre Ashley Harkleroad. C'est le deuxième service le plus rapide de l'histoire (chez les filles) après les  de la Néerlandaise Brenda Schultz à l'Open de Cincinnati 2006
 Le Trophée des Légendes fête son dixième anniversaire.
 Après avoir été présenté en exhibition l'année précédente, le tennis handisport obtient pour la première fois une compétition officielle pendant la durée du tournoi. C'est la première fois de l'histoire qu'une grande compétition de tennis organise en parallèle une compétition en fauteuil roulant.
 La Française Sandra de Jenken a été la première femme à arbitrer la finale du simple masculin à Roland-Garros durant le match entre Rafael Nadal et Roger Federer.

Palmarès 

 Le Prix Citron est décerné au Français Paul-Henri Mathieu.
 Le Prix Orange est décerné au Suisse Roger Federer pour la  consécutive.
 Le Prix Bourgeon est décerné au Serbe Novak Djokovic.

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Têtes de série

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux de France
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double dames des Internationaux de France
 Palmarès du double messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double mixte des Internationaux de France

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

2007
France
France
France
Tennis en mai 2007
Tennis en juin 2007
Sport à Paris en 2007